Гнилец:
 Гнилец (река) — река в Словакии.
 Гнилец (болезнь) — инфекционное заболевание личинок пчёл.

Белоруссия 
 Гнилец — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.

Россия 
 Гнилец — село в Троснянском районе Орловской области.

Словакия 
 Гнилец — деревня в Словакии.

Украина 
 Гнилец — село в Звенигородском районе Черкасской области.
 Гнилец — до 1963 г. название села Долиновка в Брусиловском районе Житомирской области.